Guantánamo peut faire référence à : 
  :
 Guantánamo, une ville du sud-est de Cuba ;
 Province de Guantánamo, une province dont la capitale est Guantánamo ;
 Municipalité de Guantánamo, une subdivision de la province de Guantánamo
 Baie de Guantánamo, une baie profonde sur la côte sud de l'île, au bord de laquelle se trouve la ville homonyme 
 Base navale de la baie de Guantánamo, une base navale américaine à l'entrée de cette baie
 Camp de Guantánamo, nom donné à un camp de détention créé sur cette base américaine après les attentats du 
 liste de détenus de Guantánamo
 The Road to Guantánamo,  un docu fiction de Michael Winterbottom sorti en 2006 
 
 le Guantanamo, nom d'une danse créée à Abidjan, rappelant la marche des prisonniers du camp

Voir aussi 
 Voir aussi Guantanamera (homonymie)
 Guantanamera (qui signifie fille de Guantánamo), est une guajira, une des plus célèbres chansons cubaines.
 Cameroun :  « Guantanamo » est le nom donné à la Salle d'audition des détenus de l'« opération Épervier » au palais de justice de Yaoundé
« l'opération Épervier » étant un système d'épuration des adversaires au régime de Paul Biya, président de la République du Cameroun

Notes et références